Shipp est un patronyme porté notamment par :

 Alexandra Shipp (1991-), actrice américaine ;
 Demetrius Shipp Jr. (1988-), acteur américain ;
 Jerry Shipp (1935-2021), joueur américain de basket-ball ;
 John Wesley Shipp (1955-), acteur américain ;
 Josh Shipp (1986-), joueur américain de basket-ball ;
 Harry Shipp (1991-), joueur américain de soccer ;
 Kevin Shipp (1956-), officier à la retraite de la CIA ;
 Matthew Shipp (1960-), musicien de jazz, pianiste, compositeur et chef d'orchestre américain.